El término inglés waterfalls ('cascadas') puede referirse a:
«Waterfalls», canción del músico británico Paul McCartney; o
«Waterfalls», canción del trío estadounidense TLC.